«To Whom It May Concern» () — дебютный студийный альбом, выпущенный в 2003 году Лизой Мари Пресли, дочерью легендарного певца Элвиса Пресли.

Об альбоме 
«To Whom It May Concern» — диск коммерческого женского поп-рока а-ля Шерил Кроу и её же жанра, который столь популярен в США, песни Лиза по большей части написала сама.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
To Whom It May Concern

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы Capitol Records